Personen met de achternaam Finet
 Achille Finet, Frans botanicus
 Louis Finet, Belgisch ruiter
 Paul Finet, Belgisch politicus en syndicalist
 Théophile Finet, Belgisch politicus

Politiek
 Commissie-Finet, derde Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal